Мария Гваделупе Гарсия Савала или Мать Лупита, до монашества — Анастасия Гарсия Савала (; ) — католическая святая, основательница женской монашеской конгрегации Сестёр Служительниц Святой Маргариты Марии и Бедных. Вместе с Отрантскими мучениками и монахиней Лаурой Святой Екатерины Сиенской стала первой святой, канонизированной Римским папой Франциском.

Биография 
Анастасия Гарсия Савала родилась 27 апреля 1878 года в городе Гвадалахара (Мексика) в семье торговца религиозными предметами Рефугио Савала-де-Гарсия, лавка которого находилась в базилике Пресвятой Девы Марии в Сапопане. После окончания средней школы Анастасия Гарсия Савала планировала выйти замуж за Густаво Ареолу, но, почувствовав призвание к монашеской жизни, она расторгла помолвку, после чего стала заниматься благотворительной деятельностью среди бедных и нуждающихся.

13 октября 1901 года Анастасия Гарсия Савала вместе со своим духовным наставником священником Киприаном Иньигесом основала женскую общину, которая стала называться «Служительницы Маргариты Марии и Бедных». Эта конгрегация стала заниматься деятельностью среди бедных и катехизацией в католических приходах. Мария Гваделупе была выбрана генеральной наставницей новой женской монашеской конгрегации.

Во время мексиканской революции, которая продолжалась с 1911 по 1936 год, Мария Гваделупе, подвергаясь риску, укрывала в своих общинах католических священников от преследования.

В течение своей деятельности Мария Гваделупе основала в Мекиске 11 монашеских общин.

Последние два года своей жизни Мария Гваделупе провела в тяжёлой болезни. Она умерла 24 июня 1963 года в городе Сапопан.

Прославление 
Мария Гваделупе была причислена к лику блаженных 25 апреля 2004 года Римским папой Иоанном Павлом II и канонизирована 12 мая 2013 года Римским папой Франциском.

День памяти в Католической церкви — 24 июня.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Франциском

Примечания

Ссылки 
 Consistory for several causes of canonization 
 Биография 
 Saint Anastasia Guadalupe García Zavala 
 Pope will announce on Monday date for canonization for over 800 saints

Католические святые
Святые Мексики
Христианские святые XX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II 
Канонизированные Франциском
Канонизированные в XXI веке
Персоналии:Мексиканская революция
Католические монахини Мексики‎
Канонизированные католические монахини